Clara Kristeller (1867–??) – niemiecka skrzypaczka
 Paul Kristeller 1863–1931) – niemiecki historyk sztuki
 Paul Oskar Kristeller (1905–1999) – niemiecko-amerykański historyk renesansu
 Samuel Kristeller (1820–1900) – niemiecki lekarz ginekolog i położnik
 manewr Kristellera